Countyline ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Countyline (Oklahoma)
 Countyline (Tennessee)

Siehe auch:
 County Line